Jméno a příjmení Ray Brown nosí více osobností:

 Ray Brown (hudebník) (1926–2002) – americký kontrabasista
 Ray Brown (baseballista) (1889–1955) – americký baseballista
 Ray Brown (ragbista) – americký ragbista